Нариманово — село в Володарском районе Астраханской области России. Входит в состав Калининского сельсовета. Население  человека (), 99 % из них — казахи.

История 
На советской военной карте 1941 года село было обозначено как Наримановка.

География 
Нариманово расположено в юго-восточной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится на реке Карабузан.

Абсолютная высота 27 метров ниже уровня моря
.

Климат
Умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения составляла 123 человека (66 мужчин и 57 женщин, 53,7 и 46,3 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 99 % от 149 жителей.

Транспорт 
Подъездная дорога к автодороге регионального значения Марфино — Калинино, идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Н 035.

Примечания 

Населённые пункты Володарского района Астраханской области